Die Saison 2016/17 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 22. Oktober 2016 und endete am 7. Mai 2017. Im Playoff-Finale setzten sich die Berlin Recycling Volleys in drei Spielen gegen den VfB Friedrichshafen durch und wurden zum achten Mal deutscher Meister.

Mannschaften 

In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 VC Olympia Berlin
 TV Bühl
 SWD Powervolleys Düren
 VfB Friedrichshafen
 TSV Herrsching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SVG Lüneburg
 United Volleys Rhein-Main
 TV Rottenburg
 TSG Solingen Volleys

Als Titelverteidiger traten die Berlin Recycling Volleys an. Aus der Zweiten Liga kamen die TSG Solingen Volleys hinzu. Das Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin startete mit einem Sonderspielrecht.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2016/17 aus elf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten in den Pre-Play-offs die beiden letzten Plätze der Play-offs aus. Die Verlierer der Pre-Play-offs spielten im Play-down gegen den sportlichen Abstieg. Alle Spiele wurden im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-offs

Play-offs

Play-down

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv

2016/17
Volleyballsaison 2016/17